Johan Christopher Frenckell kan avse:

Johan Christopher Frenckell (1719–1779),  finländsk boktryckare
Johan Christopher Frenckell (1757–1818),  finländsk boktryckare
Johan Christopher Frenckell (1789–1844),  finländsk boktryckare